Фёдор Бойко:
 Бойко, Фёдор Антонович (1905—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Фёдор Павлович (1909—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.